La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball masculin se déroule du 17 au  à Mexico au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 1-4

Classement 5-7

|}

|}

Classement final

Distinctions individuelles 
 MVP : Ricardo Lucarelli 
 Meilleur marqueur : Elvis Contreras 
 Meilleur attaquant : Elvis Contreras 
 Meilleur contreur : Maurício Souza 
 Meilleur serveur : Taylor Sander 
 Meilleur libéro : Gregory Berrios 
 Meilleur réceptionneur : Reynold Rangel 
 Meilleur défenseur : Tomás Ruiz 
 Meilleur passeur : Juan Ignacio Finoli

Liens internes

Liens externes

2013
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball à Mexico
Coupe panaméricaine de volley-ball masculin
Sport au Mexique en 2013
Sport en août 2013